Украинское радио (укр. «Українське радіо») — украинская общенациональная общественная радиостанция. Вещается филиалом Национальной общественной телерадиокомпания Украины Центральная дирекция «Украинское радио» (Центральна дирекція «Українське радіо»)

Штаб-квартирой Украинского радио является телерадиоцентр на ул. Крещатик, 26 в г. Киеве — Дом Украинского радио.

Украинское радио вещают на FM-волнах, средних волнах, на спутнике, а также в кабельных телесетях и сети проводного радиовещания по всей территории Украины. Четыре раза в день в эфир Первого канала включаются областные редакции Украинского радио с 40-минутными отрезками местного вещания. Также слушать каналы Украинского радио можно в мобильном приложении suspilne.radio для Android и iOS.

Украинское радио известно, в частности, масштабным ежегодным международным флешмобом, объединяющем украинцем по всему миру вокруг украинского языка – Всеукраинским радиодиктантом национального единства, проводящемся с 2000 года.

История 
Радиовещание в Украине началось в 1924 году. 16 ноября 1924 в 19:00 в Харькове – тогдашней столице УССР – вышла в эфир первая отечественная радиопередача. Из громкоговорителей прозвучало: «Алло, алло, алло! Говорит Харьков, говорит Харьков, говорит Харьков!». В честь начала вещания Украинского радио, в 1994 году 16 ноября в Украине объявлено Днем работников радио, телевидения и связи.

Первая радиосеть в Украине появилась в 1928 году. Программы на украинском языке были сначала ограничены по времени и по содержанию – более 70% составляли политпросвещения и агитация. Это были «радиогазеты», а также доклады, беседы, последние новости, сообщения из съездов и совещаний. Лишь впоследствии программы радиостанций в УССР дополнили музыкальные, литературно-драматические, программы для детей и молодежи.

Десять лет Украинский радио вещало из Харькова. В Киев переехала в 1934 году, когда сюда переместили столицу Украинской ССР - перебрался вместе со всеми властными органами и Всеукраинский комитет радиофикации и радиовещанию при Совнаркоме УССР. Первые здания радиокомитета и радиотеатра не сохранились - их вместе с многими другими сооружениями на центральной улице столицы - Крещатике - и ее окрестностях взорвали советские войска в 1941 году во время отступления.

В годы Второй мировой войны Украинская радио ни разу не прекращало свою работу. Сначала пришлось вернуться в Харьков, затем - к Сталинграду, впоследствии в Саратов, откуда велись регулярные передачи на украинском языке.

Строительство киевского телерадиоцентра на Крещатике, 26 (сейчас – Дом Украинского радио) началось в 1949 году. Это был первый телерадиоцентр, полностью оснащен отечественным оборудованием. 6 ноября 1951-го с его студии вышла первая передача, трансляция которой стала возможной благодаря высокой железной телебашни, построенной рядом с домом. Демонтировали телебашню только в середине 1970-х. А в 1990-х телевидение переехало на Сырец, поэтому на Крещатике осталось только радио.

Руководство вещанием по смешанной программе осуществлял с 1957 по 1991 год - Государственный комитет УССР по телевидению и радиовещанию, с 1991 по 1995 год - Государственная телерадиокомпания Украины. 1 января 1992 года по 1-й программе Украинского радио была прекращена ретрансляция передач 1-й программы Всесоюзного радио. В 1995 году из Государственной телерадиовещательной компании Украины была выделена Национальная радиокомпания Украины. После принятия Закона «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» в 2014 году, началось повторное объединение всех государственных вещателей, по результатам которого Национальная радиокомпания Украины вошла в состав Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Сегодня Украинское радио – это четыре радиоканала общественного вещания, выходящие в эфир 24 часа в сутки 7 дней в неделю: Первый канал (Украинское радио), Радио «Промінь», Радио «Культура» и Всемирная служба радиовещания Украины.

С июня 2017 Украинская радио возглавляет Хоркин Дмитрий Николаевич. А 2017 году  произошла полная перезагрузка контента радиоканалов, в результате которой за 9 месяцев первого радиосезона в статусе общественного радио недельный охват аудитории Первого канала Украинского радио возрос на 67%, а сам канал вошел в ТОП-5 общенациональных радиостанций по рейтингу слушания новостей по данным исследования Internews.

В период с 2014 по 2019 годы Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал на конкурсе трем каналам Украинского радио 193 новые FM-частоты, таким образом сформировав полноценное покрытие по всей стране. По состоянию на октябрь 2019 года, крупнейшей сетью, которой нет аналогов в стране, является Первый канал Украинского радио – 192 населенных пункта в 24 областях.

Коммерческие показатели 
В 2018 году Первый канал Украинского радио вошел в ТОП-5 общенациональных радиостанций по рейтингу слушания новостей по данным исследования Internews.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УР-1
 Список частот УР-1 в регионах Украины

Радиостанции Украины
Государственные радиостанции Украины
Общественные радиостанции
Радиостанции на украинском языке
Радиостанции общей тематики
Радиостанции СССР
НРКУ